«Абагар» (от  в честь легендарного царя Авгаря, соответствующего историческому Абгару V Уккаме) — печатный или цельногравированный молитвенник-амулет у болгар и сербов в XVII—XVIII веках. Содержит молитвы, апокрифические заговоры, евангельские чтения, апокрифическое послание царя Авгаря к Иисусу Христу. Мог использоваться как настенные листы аналогично лубку или носиться на теле. Рукописные копии известны с XIV века.

Первое печатное издание подготовлено болгарами-католиками в Риме в 1651 году (за исключением поминовения папы тексты конфессионально нейтральны). Это издание считается первой печатной книгой на новоболгарском языке.

Сербские абагары восходят к православным печатным изданиям XVI века из Венеции.

Церковнославянский язык абагаров обнаруживает влияние живого языка.

См. также 
 Спас Нерукотворный
 Абгар Дпир
 Апокрифическая молитва

Литература 
 Попруженко М. Г. Абагар (Из истории возрождения болгарского народа) // Изв. ОРЯС, 1905. — Т. 10, кн. 4. — С. 229—258.
 Абагар на Филип Станиславов. — София, 1979.
 Radojcic N. Srpski Abagar // Etnolog. Ljubljana, 1930—1931, 6, S. 187—211.

Ссылки 

 Ambrosiani, P. Copies of Filip Stanislavov’s Abagar (Rome, 1651). — Scripta & e-Scripta, 14-15 (2015), 63-71.

Произведения XIV века
Появились в 1651 году
Литературные произведения Сербии
Книги на болгарском языке
Религиозные сочинения
Православная литература
История книгопечатания